Samsung ES10 / VLUU ES10 — компактная цифровая камера, выпущенная в 2009 году компанией Samsung Electronics. ES10 имеет ПЗС матрицу размером 1/2.5 (5.8x4.3 мм). Встроенная память 9 Мб, поддержка карт памяти форматов MMC, SD, SDHC. Максимальное разрешение снимка составляет 3264 на 2448 пикселей, запись видео в максимальном разрешении VGA 640x480.

Описание 
Фотоаппарат имеет четыре цветовых решения — серебристо-серое, серебристое, розовое и чёрное.

Функции 
 Для стабилизации изображения применяется стабилизатор DIS, который был специально разработан компанией Samsung для собственных фотокамер.
 В фотоаппарате отсутствует функция выбора режима съёмки.
 Существует мнение, что светочувствительности достаточно для получения качественных снимков только при дневном свете.

Комплектация 
 Инструкция и гарантийный талон.
 Кабель USB (для фотоаппаратов Samsung).
 Ремешок на запястье.

Примечания

Ссылки 
  Камера Samsung ES10 на сайте производителя.
  Samsung ES10.

Компактные камеры Samsung
Фотоаппараты с матрицей 1/2,5"
Фотоаппараты, появившиеся в 2009 году